Кисляк — кисломолочний продукт
 Кисляк — село в Гайсинському районі Вінницької області

Персоналії 
 Кисляк Марія Тимофіївна (1925-1943) — радянська антифашистка-підпільниця. Герой Радянського Союзу.
 Кисляк Сергій Вікторович (* 1987) — білоруський футболіст, півзахисник клубу «Динамо-Берестя».
 Кисляк Сергій Іванович (* 1950) — радянський та російський дипломат.
 Кисляк Тетяна Анатоліївна — солістка-вокалістка, керівниця вокального ансамблю народної пісні «Живиця», заслужений артист України

Примітки